ITN puede referirse a:

 Independent Television News, productora de informativos del Reino Unido.
 Instituto Tecnológico de Nogales, escuela de nivel superior en Sonora (México).
 Instituto Tecnológico del Norte, Instituto de Nivel  Superior en Trujillo (Perú).